Лев Ильин:
 Ильин, Лев Александрович (1880—1942) — российский и советский архитектор, главный архитектор Ленинграда, главный архитектор Баку.
 Ильин, Лев Дмитриевич (1896—1970) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Ильин, Лев Фёдорович (1871—1937) — русский и советский химик и фармацевт, профессор, магистр фармации и химии, доктор медицины.